Hotel Paper — второй студийный альбом американской певицы и автора-исполнителя Мишель Бранч, изданный 24 июня 2003 года на лейбле Maverick. Тираж Hotel Paper превысил 1 млн и он был сертифицирован в платиновом статусе RIAA в США. Номинация лид-сингла «Are You Happy Now?» на премию Грэмми в категории За лучшее женское вокальное рок-исполнение.

История 
Релиз альбома прошёл 24 июня 2003 года на лейбле Maverick.
The Spirit Room дебютировал на позиции № 2 в Billboard 200 с тиражом 157,000 копий.
К декабрю 2003 года тираж Hotel Paper превысил 1 млн и он был сертифицирован в платиновом статусе RIAA. В марте 2009 года тираж составил 1,116,000 копий в США. Hotel Paper был сертифицирован в золотом статсуе в Канаде за тираж 50,000 копий.

Реакция общественности 
Альбом получил положительные и умеренные отзывы от музыкальных критиков и интернет-изданий, например, таких как AllMusic, Spin, Rolling Stone, Blender.

Список композиций

Чарты и сертификации

Альбом

Сертификации

Синглы

Примечания

Ссылки 
 
 
 Hotel Paper at Amazon

Поп-рок-альбомы
Альбомы Maverick Records